Le mot pistol signifie "pistolet" en anglais et Pistols peut faire référence à :
 Sex Pistols, un groupe de punk anglais
 Quest Pistols, un groupe pop ukrainien
 Dub Pistols, un groupe de dub/big beat londonien